Caretaker (Star Trek), de pilotaflevering van Star Trek: Voyager
 Caretaker (Marvel Comics), een stripfiguur
 The Caretaker, het vijfde solo-album van de Britse progressieve rock musicus John Greaves